Jean Lucas, capitano di vascello francese nel Primo Impero
 Jean Lucas, personaggio dei film di Francis Veber
 Jean Lucas (1917-2003), pilota automobilistico e cofondatore del mensile Sport Auto (insieme a Gérard Crombac)
 Jean Lucas, musicista francese.